Mit Rollcontainer werden bezeichnet:
 Rollcontainer (Büromöbel) Beistellschrank mit Schubladen, siehe auch Schublade
 Rollcontainer (Transportmittel)